Gualdo puede referirse a:

 Gualdo, localidad y comuna de la provincia de Macerata, región de las Marcas, Italia;
 Gualdo, color heráldico de la gualda;
 Gualdo Cattaneo, localidad italiana de la provincia de Perugia, región de Umbría, Italia;
 Gualdo Tadino, localidad y comuna de la provincia de Perugia, región de Umbría, Italia.